Die Gruppe B der Rugby-Union-Weltmeisterschaft 2011 umfasste England, Argentinien, Schottland, Georgien und Rumänien. Die Gruppenspiele fanden zwischen dem 10. September und dem 2. Oktober statt.

Tabelle

Spiele 
Alle Zeiten NZST (UTC+12, ab 25. September UTC+13 wegen Sommerzeit)

Schottland – Rumänien

Argentinien – England

Schottland – Georgien

Argentinien – Rumänien

England – Georgien

England – Rumänien

Argentinien – Schottland

Georgien – Rumänien

England – Schottland

Argentinien – Georgien

Weblinks 

 Offizielle Website

B